Zieder ist

 der deutsche Name des Flusses Zadrna in Niederschlesien

Zieder ist der Name zweier Ortschaften in Niederschlesien:
Czadrówek, früher Klein Zieder
Czadrów, früher Ober Zieder

Die Zieder sind die Einwohner von:
 Zied, der deutsche Name des Dorfes Veseud (Chirpăr), Rumänien

Zieder ist der Familienname folgender Personen:
 Margriet Zieder-Ripplinger (* 1961), deutscher Politologin und Politikerin (SPD)